Morel puede referirse a:

 Alfred Morel-Fatio (1850-1924), hispanista francés;
 Alicia Morel (1921) escritora chilena; 
 Bénédict Morel (1809-1873), médico francés;
 Carlos Morel (1813-1894), pintor argentino;
 Carlos Morel (1943), médico brasileño;
 Cecilia Morel (1954) ex primera dama chilena;
 C.Morel - Charles Morel (1793-?) botánico francés;
 Claudio Morel Rodríguez (1978), futbolista paraguayo;
 Diego Morel (1993) futbolista paraguayo;
 Edmund Dene Morel (1873-1924) escritor y periodista británico;
 Emilio Morel Bobadilla, abogado y diplomático dominicano;
 Emilio Morel Peguero (1854-1903) poeta y político dominicano;
 Morel Rodríguez Ávila (1940) político venezolano. 
 Eugenio Morel (1950) futbolista paraguayo;
 Morel - Francisque Morel (c.1849-1925) botánico francés;
 G.M.Morel - Georges M. Morel (1916-1973) botánico francés;
 Gaël Morel (1972) actor y director francés;
 Henri Morel (-1944) militar y diplomático francés;
 Isabel Morel (1885-?) periodista y activista femenina chilena;
 Jérémy Morel (1984) futbolista francés;
 J.F.N.Morel - J.F.Nicolas Morel fl. 1805 botánico francés;
 J.Morel - Jean Morel (fl. 1950) botánico francés;
 J.M.Morel - Jean-Marie Morel (1728-1810) botánico francés;
 Jorge Morel (1998), futbolista paraguayo;
 Juan Morel Campos (-1896) músico puertorriqueño;
 L.Morel - L.F. Morel (fl. 1865) botánico francés;
 Lely Morel (1903-?) cantante y actriz argentina;
 Martín Morel (1980) futbolista argentino;
 Olga Morel (1907-1988) pintora chilena;
 Ramón Morel (1974) beisbolista dominicano.
 Otto morel  (1959) pintor Dominicano